Пе́рица () — хорватское и сербское мужское или женское личное имя, которое также может быть и фамилией. Происходит от имени Петар.

В сербском шуточном фольклоре имя Перица используется для стереотипного наивного, глупого или грубого мальчика (аналог русского Вовочки).

Известные носители фамилии 
 Мофорд, Роуз (род. 1922) — американский политик. Имела девичью фамилию Перица, которую оставила после замужества в качестве второго имени — Роуз Перица Мофорд.
 Перица, Векослав (род. 1955) — хорватский историк, журналист и писатель.
 Перица, Златко (род. 1969) — хорватский гитарист.
 Перица, Петар (1881—1944) — хорватский католический священник.
 Перица, Стипе (род. 1995) — хорватский футболист, нападающий.

Примечания